Stabler:
 Elliot Stabler, un personnage de fiction apparaissant dans la série télévisée New York unité spéciale
 Kenneth «Ken» (Michael) Stabler, un ancien joueur américain de football américain